Тун — пресноводное озеро на межселённой территории Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,7 км², площадь водосборного бассейна — 2200 км². Располагается на высоте 166,7 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на три километра вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, заболоченные.

Через озеро течёт река Илекса, впадающая, в свою очередь, в Водлозеро.

С юго-запада в Тун впадает Явручей. С северо-запада — река Тунуда, несущая воды Сенегозера.

Острова на озере отсутствуют.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100311102000019152.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Илексы (реки, впадающей в Водлозеро)
Озёра Онежского района